Ordet chupacabra har flere betydninger:

Chupacabra (kryptid) – et blodsugende kryptid.
Chupacabra (album) – et album af sangeren/sangskriveren Imani Coppola.
El Chupacabra (album), et album af heavy metal bandet SOiL.
Chupacabras (cykelløb) – et årligt cykelløb i Ciudad Juárez, Mexico.
Chupacabra (drink) – et shot af den bedste tequila og Habanero pepper sauce.

ru:Chupacabra